Vanessa Hinz (ur. 24 marca 1992 w Monachium) – niemiecka biathlonistka, wielokrotna medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2013 roku, biorąc udział w mistrzostwach świata juniorów w Obertilliach. Zajęła tam 19. miejsce w biegu indywidualnym, 9. w sprincie, 4. w biegu pościgowym oraz zwyciężyła w sztafecie.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 9 marca 2013 roku w Soczi, zajmując 43. miejsce w sprincie (dwukrotnie pudłowała w pozycji stojącej i straciła do zwyciężczyni 2 min 33,2 s). Pierwsze punkty zdobyła 18 stycznia 2014 roku w Anterselvie, gdzie zajęła 40. miejsce w biegu pościgowym. Na podium zawodów pucharowych pierwszy raz stanęła 11 marca 2018 roku w Kontiolahti, wygrywając rywalizację w biegu masowym. W zawodach tych wyprzedziła Włoszkę Lisę Vittozzi i Francuzkę Anaïs Chevalier. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2017/2018, kiedy zajęła 10. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku wspólnie z Franziską Hildebrand, Franziską Preuß i Laurą Dahlmeier zwyciężyła w sztafecie. Wynik ten Niemki w składzie: Hinz, Maren Hammerschmidt, Hildebrand i Dahlmeier powtórzyły na mistrzostwach świata w Hochfilzen dwa lata później. Na tej samej imprezie razem z Dahlmeier, Arndem Peifferem i Simonem Schemppem zwyciężyła również w sztafecie mieszanej. Następnie wspólnie z Denise Herrmann, Arndem Peifferem i Benediktem Dollem zdobyła srebro w sztafecie mieszanej podczas mistrzostw świata w Östersund w 2019 roku. Kolejne dwa medale zdobyła na mistrzostwach świata w Anterselvie w 2020 roku. Najpierw zajęła drugie miejsce w biegu indywidualnym, rozdzielając Włoszkę Dorotheę Wierer i Marte Olsbu Røiseland z Norwegii. Cztery dni później, razem z Karolin Horchler, Franziską Preuß i Denise Herrmann była też druga w sztafecie. Ponadto podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2021 roku zdobyła kolejny srebrny medal w sztafecie.

W 2018 roku brała udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie zajęła piąte miejsce w sprincie, trzynaste w biegu pościgowym, 25. miejsce w biegu masowym oraz czwarte w sztafecie.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych PŚ chronologicznie

Zwycięstwa w zawodach drużynowo

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Biegi narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Profil na stronie FIS 
 
 

Ludzie urodzeni w Monachium
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Niemieckie biathlonistki
Niemieccy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1992